MMQ steht für:
 Flughafen Mbala (IATA-Code), Flughafen in der Nordprovinz von Sambia

mmq steht für:
 Musak (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung